Niemcy:
 Röhrig – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld

Osoby:
 Anna Eunike Röhrig – niemiecka pisarka
 Hans-Jochen Röhrig – niemiecki aktor
 Josef Röhrig – niemiecki piłkarz
 Manfred Röhrig – niemiecki piłkarz
 Theo Röhrig – niemiecki polityk
 Udo Röhrig – niemiecki piłkarz ręczny